El término linterna puede referirse a:

 Linterna de papel: lámpara fabricada con papel.
 Linterna volante.
 Linterna eléctrica: Es un aparato portátil de iluminación alimentado mediante pilas o baterías eléctricas.
 Linterna mágica, aparato precursor del cinematógrafo.
 Linterna: en arquitectura, es la estructura en forma de torre colocada sobre una cúpula, que mediante ventanales permite la iluminación en el interior del edificio.
 Linterna de los muertos, fuente de iluminación situada en cementerios.
 Linterna de Lisícrates, monumento situado en Atenas.
 El nombre común de la planta Rhamnus alaternus.
 Linterna de Aristóteles, órgano de los erizos de mar.
 La Linterna, programa de radio de España.
 Linterna Verde, personaje de DC Comics.
 Linterna Verde película de héroes, de 2011.
 Linterna Verde: La Serie Animada, con ese personaje como protagonista.
 Manuel Sarriá, humorista español, apodado El Linterna.